Ви́ктор О́сипов: Осипов, Виктор Иванович (род. 1937) — советский и российский учёный-геолог, академик РАН, директор Института геоэкологии им. Е. М. Сергеева РАН.
 Осипов, Виктор Петрович (1871—1947) — русский психиатр, профессор, один из врачей, лечивших В. И. Ленина.